

Persone 

 Murasaki Shikibu – scrittrice e poetessa giapponese, autrice del Genji monogatari

Personaggi immaginari 

 Murasaki Kimidori – personaggio del manga ed anime Dr. Slump
 Murasaki Kuhōin – personaggio del manga e anime Kure-nai
 Sergente Murasaki – personaggio del manga e anime Dragon Ball

Altro 

 Cratere Murasaki – cratere d'impatto presente sulla superficie di Mercurio